Николь Лоро (, 26 апреля 1943, Париж — 6 апреля 2003, Аржантёй, Валь-д'Уаз) — французский историк и антрополог.

Биография и исследовательская работа 
Ученица Жана-Пьера Вернана, Пьера Видаль-Наке, Марселя Детьена. Сотрудница Высшей школы социальных наук в Париже. Специалист по исторической антропологии Древней Греции. В анализ языка и мифологии Лоро вносила элементы психоанализа, прослеживая роль, которую играла женская тема в мифах и ритуалах греков, в формировании их образа жизни, становлении Афинского государства.

Труды 
 L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la 'cité classique' (1981)
 Les enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes (1981)
 Façons tragiques de tuer une femme (1985)
 Les expériences de Tirésias. Le féminin et l’homme grec (1989)
 Les mères en deuil (1990)
 La Cité divisée (1997)
 La Grèce au féminin (2001)
 Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne (1998)
 La tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie (2005)

Признание 
Книга Дети Афины (1981) и другие работы Лоро оказали глубокое влияние на широкий круг исследователей, от филологов до политологов. Труды Николь Лоро переведены на английский, немецкий, испанский, итальянский, греческий и др. языки.

Публикации на русском языке 
 Что есть богиня?// История женщин. От древних богинь до христианских святых. СПб: Алетейя, 2005.
 Душа города (пер. Сергея Ермакова) // «Esse» Том 2 № 1/2 (3/4) 2017.

 Лоро Н. Разделенный город: Забвение в памяти Афин. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Литература 
 Les voies traversières de Nicole Loraux. Une helléniste à la croisée des sciences sociales// Patrick Garcia, Claudine Leduc, eds. Paris: EspacesTemps; Clio, 2005

Ссылки 
 По следам Николь Лоро
 Некролог
 Фото

Примечания 

Историки Франции
Антропологи Франции
Антиковеды Франции
Родившиеся в 1943 году
Умершие в 2003 году
Персоналии по алфавиту